Ptilogonatidae é uma família de aves da ordem Passeriformes.

Gêneros 
 Phainoptila Salvin, 1877 (1 espécie)
 Ptilogonys Swainson, 1827 (2 espécies)
 Phainopepla Baird, 1858 (1 espécie)

Passerida
Ptiliogonatidae